Die Rio Open 2014 waren ein Damentennisturnier der International-Kategorie, das Preisgeld betrug insgesamt 250.000 $. Sie waren Teil der WTA Tour 2014 und fanden vom 17. bis zum 22. Februar 2014 in Rio de Janeiro statt. In der gleichen Woche fanden in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 statt, die der Premier-Kategorie angehörten.

Die Rio Open wurden auf Sandplatz ausgetragen. Im Einzel gingen 32 Spielerinnen an den Start, im Doppel starteten 16 Paare.

Das Turnier wurde 2014 das zweite Mal nach 1984 ausgetragen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Rio Open 2014 fand vom 15. bis 16. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Rio de Janeiro